

Усманово — присілок, Таштамацька сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Усманово — присілок, Турумбетівська сільська рада, Аургазинський район, Башкортостан
 Усманово — присілок, Балтачевський район, Башкортостан
 Усманово — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Усманово — присілок, Гафурійський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоусманово
 Середньоусманово
 Усмановський